По данным на 27 марта 2021 года население Чехии составляло 10 524 167 человек. Основным источником роста страны в постсоветский период является иммиграция, преимущественно из таких соседних стран как Украина, Словакия и Румыния. К примеру, в 2017 году миграционный прирост превысил естественный в 7 раз. С 2010 по 2014 годы население страны сокращалось.

Население по данным Евростат

Динамика населения 

Чешское статистическое бюро, 

Религиозное столкновение между протестантами и католиками переросло в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе, что привело к потере 2/3 населения страны в Тридцатилетнюю войну.

Ирландия, Черногория и Чехия — единственные современные страны, население которых уменьшилось в сравнении с довоенным 1913 годом (в Чехии — в результате уменьшения численности граждан немецкой национальности приблизительно на 3,1 млн. человек в ходе Второй Мировой войны и после ее окончания; численность населения по состоянию на 1914 год восстановилась только к 1980 году).

Плотность населения

Рождаемость 
В 2008 году в Чешской Республике родилось живыми наибольшее количество детей, начиная с 1993 года — 119 570.

Количество абортов в Чехии в удельном выражении (на 1000 чел.) на протяжении последних 10 лет снижается. 

Чешское статистическое бюро

Продолжительность жизни 
На 31 декабря 2008 года продолжительность жизни мужчин 74 года, женщин — 80,1 года.

Иммиграция 
В 2007 году было зафиксировано минимальное количество людей, принявших чешское гражданство с 2001 года. На 31 декабря 2008 года в Чехии легально находилось 438,3 тыс. иностранцев. Из них граждан Украины 31 % (132 тыс.), Словакии 17,3 %, а также из Вьетнама, России и Польши. На конец мая 2008 года в Чешской Республике 165,2 тыс. иностранцев имело ПМЖ.

Количество человек, принявших чешское гражданство:

Евреи 

В Чехии проживают 3—4 тысячи евреев, из них около половины — в Праге. Под эгидой Федерации еврейских общин функционируют 10 зарегистрированных еврейских общин и несколько нерелигиозных учреждений. Основным религиозным течением является ортодоксальный иудаизм. Большая часть чешских евреев не исповедует какую-либо религию.

Диаграммы

Примечания

Ссылки 

 Счетчик населения Чехии

Население Чехии